Genasauria è un clade estinto di dinosauri ornitischi dal grande successo evolutivo, vissuti nel Giurassico inferiore-Cretaceo superiore, circa 199.6-65 milioni di anni fa (Hettangiano-Maastrichtiano), popolando tutti i continenti e, insieme ai sauropodi, furono gli erbivori principali e prede dei più grandi teropodi. Si estinsero tutti alla fine del Cretaceo durante l'evento K-Pg, insieme a tutti gli avemetatarsali fatta eccezione per gli uccelli neorniti.

Descrizione

Dimensioni 
Genasauria è un gruppo estremamente eterogeneo e diversificato e include la maggior parte degli ornitischi. Le forme più piccole sono anche quelle più primitive, alla base del gruppo, mentre quelle più grandi appartengono ai due cladi Eurypoda e Cerapoda.

Eurypoda 
Gli euripodi (o "dinosauri corazzati") furono in media molto grandi (). Il più grandi stegosauri furono Stegosaurus e Dacentrurus ( e ), mentre il più grande anchilosauro fu Ankylosaurus ( e ).

Ornithopoda 
Tra gli ornitopodi i più grandi furono gli adrosauridi, in particolare Shantungosaurus ( e ), che probabilmente fu anche il più grande ornitischio in assoluto. Esistevano anche forme di piccole dimensioni, come gli ipsilofodontidi, di 1-2 metri di lunghezza e pochi chilogrammi di peso.

Pachycephalosauria 
I pachicefalosauri erano forme dalle dimensioni medio-piccole: mediamente  di lunghezza. Pachycephalosaurus ( e ) fu il più grande, mentre Wannanosaurus () fu il più piccolo.

Ceratopsia 
I ceratopsi crebbero di dimensione durante la loro evoluzione e con i ceratopsidi triceratopsini si raggiunse l'apice. Tra questi sono da ricordare Triceratops, Torosaurus ed Eotriceratops ( e ). Alcune tra le forme più piccole (come Microceratus, Micropachycephalosaurus e Aquilops) non raggiungevano il metro.

Classificazione

Tassonomia 
Questa classificazione tassonomica viene dal manoscritto The Dinosauria

 Genasauria
 Thyreophora
 Scutellosaurus
 Ankylosauria 
 Stegosauria
 Neornithischia
 Ornithopoda 
 Marginocephalia
 Ceratopsia
 Pachycephalosauria

Filogenesi 
È ancora dibattuta la collocazione di Lesothosaurus come sister group di Genasauria o come membro basale di quest'ultima. Sereno (1986) sostiene che Lesothosaurus non presenta le sinapomorfie genasaurine necessarie per far parte del gruppo, come la sinfisi mandibolare a forma di foglia, un processo coronoide di dimensioni moderate, la parte anteriore della premascella edentula (senza denti), e un peduncolo pubico dell'osso ileo che è meno robusto del peduncolo ischiatico. Butler (2011) sostiene che le sinapomorfie che dovrebbero escludere Lesothosaurus da Genasauria sono state descritte da campioni di quest'ultimo. Butler aggiunse che "La posizione del Lesothosaurus all'interno di Neornithischia è supportata da tre caratteri inequivocabili: riduzione degli arti anteriori a meno del 40% della lunghezza degli arti posteriori, presenza di un solco dorsale sull'ischio e un metatarsale fortemente ridotto, a stecca". I seguenti due cladogrammi illustrano le due opinioni.

Quello che segue è un cladogramma basato sul lavoro di Sereno (1986) che originariamente definiva Genasauria:

Il seguente è un cladogramma più recente basato sulle analisi di Butler et al. (2011):

Note

Voci correlate 

 Paleontologia
 Fossile
 Dinosauria
 Ornithischia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi